Дурсун

Фамилия. Известные носители
 Дурсун, Ахмет
 Дурсун, Ахмет (историк) (1957−2019) — турецкий историк и культуролог, был директором нескольких музеев, занимал должность заместителя министра культуры и спорта.
 Дурсун, Сердар (род. 1991) — турецкий футболист.
 Дурсун, Туран

Имя
 Караташ, Дурсун
 Эгрибаш, Дурсун Али

Фильм
 Дурсун (фильм) — советский фильм 1940 года.